Змагання з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 8 серпня (попередні запливи і півфінали) і 9 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 8 серпня о 09:30.

Півфінали
Початок півфіналів 8 серпня о 18:28.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 9 серпня о 18:05.

Примітки 

50 метрів вільним стилем (жінки)